borowiec – rodzaj grzyba z rodziny borowikowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 36, w tym 18 podstawowych
 Borowiec – część miasta Chrzanów
 Borowiec – część miasta Łódź
 Borowiec – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Borowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Łukowa
 Borowiec – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Siedlisko
 Borowiec – przysiółek wsi Wola Pszczółecka w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Borowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Borowiec – przysiółek wsi Stara Brzeźnica w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Borowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Borowiec – przysiółek wsi Wielgomłyny w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Borowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Borowiec – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Borowiec – część wsi Rączna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Borowiec – przysiółek wsi Zaborze w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Borowiec – część wsi Wólka Magierowa w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
 Borowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Borowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Borowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Borowiec – część wsi Andrzejów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleński, w gminie Przyłęk
 Borowiec – osada leśna wsi Węgierka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Borowiec – część wsi Kolonia w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Borowiec – część wsi Węsiory w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Borowiec – osada w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Borowiec – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerski, w gminie Lipusz
 Borowiec – część wsi Chruszczobród-Piaski w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy 
 Borowiec – kolonia wsi Borów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Borowiec – część wsi Śladków Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Borowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Borowiec – część wsi Skrzypaczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Borowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Borowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Borowiec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo
 Borowiec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow.jarocińskim, w gminie Jarocin
 Borowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski
 Borowiec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Borowiec – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów

Inne 
 Borowiec (góra) – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Borowiec – inaczej Leszy, słowiański demon leśny
 borowiec – funkcjonariusz dawnego Biura Ochrony Rządu

Zobacz też 
 Borowce
 Borowiec wielki – gatunek nietoperza
 Rezerwat przyrody Borowiec – rezerwat nad Zwolenką (Borowiec, część wsi Andrzejów)